Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 17 au .

Jelena Dokić remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Tokyo Cup
Sport au Japon en 2001
Tennis en septembre 2001